Shizi bezeichnet:

 Shizi (Pingtung) (獅子鄉), Landgemeinde im Landkreis Pingtung auf Taiwan
 Shizi (Langxi) (十字镇), Großgemeinde im Kreis Langxi in der chinesischen Provinz Anhui
 Shizi (Qichun) (狮子镇), Großgemeinde im Kreis Qichun in der chinesischen Provinz Hubei
 Shizi (Quanjiao) (十字镇), Großgemeinde im Kreis Quanjiao in der chinesischen Provinz Anhui
 Shizi (Zizhong) (狮子镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shizi (Dangchang) (狮子乡), Gemeinde im Kreis Dangchang in der chinesischen Provinz Gansu
 Shizi (Guiyang) (十字乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Shizi (Xintian) (十字乡), Gemeinde im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan
 Shizi (Pingba) (十字回族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Hui und Miao im Stadtbezirk Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shizi (Chaisang) (狮子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaisang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shizi (Shuyang) (十字街道), Straßenviertel im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu

 Shizi (Buch) (尸子, Schriften des Meisters Shi), klassisches chinesisches Buch aus der Zeit der Streitenden Reiche

 Shi Jiao 尸佼 (390-330), legalistischer Gelehrter (Meister Shi 尸子)